stremming in het openbaar vervoer
 Stremsel in verband met de bereiding van kaas